Матка:

 Матка — в анатомии это средний отдел репродуктивной  системы самки, служит для дозревания оплодотворённых яйцеклеток, метаморфоз зародыша и изгнания вовне плода (родов детёныша или откладывания яйца, личинки).
 Матка женщины — непарный гладкомышечный полый орган, в котором развивается эмбрион, вынашивается плод.
 Муравьиная матка — яйцекладущая самка муравьёв.
 Пчелиная матка — размножающаяся самка пчёл.
 Матка — биток, разбивающий пешки в игре новус.
 Матка — название магнитного компаса у поморов.
 Матка — участник в числе лучших по рейтингу при посеве в рамках жеребьёвки спортивного соревнования.
 Матка (архипелаг) — прежнее название архипелага Новая Земля у поморов.
 Матка — деревня в России, находится в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Матка — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Матка — озеро в Медвежьегорском районе Карелии.

См. также 
 «Пчелиная матка» — детективный фильм 1978 года режиссёра Кона Итикавы.